Кеннебек (округ, Мэн)
 Кеннебек (река)
 Кеннебек (Южная Дакота)